Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Bridport en l'honneur de la ville de Bridport sur la côte sud de l'Angleterre :
 Le  était un dragueur de mines de la classe Bangor lancé en  à Dumbarton, en Écosse. Le navire a été transféré à la Royal Air Force en 1946 et rebaptisé HMRAFV Bridport, puis démantelé à Plymouth en 1959.
 Le  était un chasseur de mines de la classe Sandown lancé en 1992 au chantier naval de Vosper Thorneycroft à Southampton. Le navire a été désarmé en 2003 et vendu à la Marine estonienne en 2006.

Références 
 
 

Bridport